Velika nagrada Portugalske 1986 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 21. septembra 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 70
| 1:37:21,900
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 70
| + 18,772 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 70
| + 49,274 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 69
| Brez goriva
| 1
| 3
|-
! 5
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 69
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 68
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 9
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 68
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 10
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 67
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 11
| 17
|  Christian Danner
| Arrows-BMW
| 67
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 12
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 67
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 22
|  Allen Berg
| Osella-Alfa Romeo
| 63
| +7 krogov
| 27
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 62
| Motor
| 9
|  
|-
! NC
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 62
| +8 krogov
| 14
|  
|-
! NC
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 60
| +10 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 44
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 43
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 41
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Derek Warwick
| Brabham-BMW
| 41
| El. sistem
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Renault
| 39
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 28
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 18
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 10
| Zavore/Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 9
| Prenos
| 26
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 8
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 31
|  Ivan Capelli
| AGS-Motori Moderni
| 6
| Prenos
| 25
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'20.943

Formula 1 sezona 1986
1986